Товкунцеві, або хижухові, емпідіди (Empididae) — родина двокрилих комах з підряду коротковусих (Brachycera). Містить понад 3000 видів. Товкунцеві поширені по всьому світі. Типовий вид — товкунець звичайний (Empis tesselata), трапляється також і в Україні.

Опис 
Тіло завдовжки 1 — 15 мм, мало опушене, коричневого, жовтого або сірого забарвлення. Голова маленька, куляста. Фасеткові очі у самців більші ніж у самиць. Хоботок довгий, звисає донизу або загинається під груди. Ноги довгі, як у комарів.

Спосіб життя 
Імаго на листках, на квітках, стовбурах дерев тощо. Це хижаки, але живляться також і нектаром квітів. Влітку утворюють в повітрі скупчення на одному місці, виконуючи складні шлюбні танці. У деяких видів самець підносить самиці «шлюбний подарунок» - комаху або загорнутий в павутинку камінчик чи гілочку, що допомагає відволікти партнерку при спарюванні. Личинки живуть у ґрунті, опалому листі, рідше на дні річок і струмків. Личинки також є хижаками, вони живляться личинками комах і інших безхребетних.

Еволюція та систематика 
Викопні товкунцеві виявлені у бурштині, що сформувався в час пізньої крейди. 

Дві колишні підродини виокремлені у власні родини — Atelestidae та Hybotidae. Також від товкунцевих відокремлено родину Brachystomatidae, хоча, ймовірно, її потрібно розглядати як підродину Brachystomatinae.

На основі останніх філогенетичних досліджень взаємозв'язок між Empididae та іншими членами Empidoidea виглядає так:

Примітки

Посилання 
 Family Empididae at EOL images
 Diptera.info images
 NADS
 Family description
 Family description
 Fossil Diptera catalog
 Key to the British genera of Empididae

Коротковусі

Родини двокрилих